Баранка дел Муерто има више значења:

 Баранка дел Муерто (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Баранка дел Муерто (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику